Чавка може да се отнася за:

 Чавка, птица;
 Чавка, село в Област Кърджали;
 Чавка, връх в планината Голак, Северна Македония.